Pinhead puede referirse a:

Pinhead (canción) canción de los Ramones, perteneciente al álbum Leave Home publicado en el año 1977.
Pinhead (Hellraiser) es un personaje de ficción, de la serie de películas Hellraiser.